Saturnalia – ciclo di festività dell'antica Roma, dal 17 al 23 dicembre.
 Saturnalia – opera letteraria di Macrobio.
 Saturnalia – genere di dinosauri saurischi sauropodomorfi del Triassico superiore.
 Saturnalia – romanzo storico di Danila Comastri Montanari.